«Крузейро» — бразильский футбольный клуб из города Порту-Алегри, штата Риу-Гранди-ду-Сул. В настоящий момент клуб выступает во Втором дивизионе Лиги Гаушу.

История 
Клуб основан 14 июля 1913 года, домашние матчи проводит на стадионе «Арена Крузейро», вмещающем 16000 зрителей. Главным достижением «Крузейро», являются победа в чемпионате штата Риу-Гранди-ду-Сул в 1929 году.

Достижения 
  Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул (1): 1929

Известные игроки 
  Жувенал
  Марко Бальтазар
  Адриано

Ссылки 
 Официальный сайт

Спортивные клубы Порту-Алегри
Футбольные клубы Риу-Гранди-ду-Сул